Прокна — персонаж древнегреческой мифологии.
 (194) Прокна — один из крупнейших астероидов главного пояса, поверхность которого состоит из простейших углеродных соединений.
 Прокна — вымышленная планета во вселенной Александра Громова, колония Земли с биосферой, отличающейся от земной и требующей «натурализации». На Прокне происходит действие первого романа Громова «Наработка на отказ».